Spegazzinia är ett släkte av svampar. Spegazzinia (svamp) ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar